Garry Moore (1915-1993) – conduttore televisivo statunitense
 Garry Moore (1949) – politico statunitense

Pagine correlate 
Gary Moore (disambigua)